kwas trans-butenodiowy – kwas fumarowy 
 kwas cis-butenodiowy – kwas maleinowy